Der Begriff Multisession (engl. für Mehrfachsitzung) wird im EDV-Bereich wie folgt verwendet:
 CDs, die in mehreren Sitzungen gebrannt werden können, siehe Multisession-CD
 das gleichzeitige Bereitstellen von Arbeitsumgebungen auf einem Betriebssystem, siehe Mehrbenutzersystem#Multisession